

Определение 
Според Закона за акцизите и данъчните складове Дизелово гориво (Газьол) за отопление е Гориво, предназначено за отоплeние на битови и промишлени нужди.

Законови предпоставки за възникване 
С Директива на Съвета 2003/96/ЕО на Европейския съюз от 27 октомври 2003 г. се създават предпоставки за облекчение на акциза на енергийни продукти, използвани за отоплителни и земеделски нужди. Директивата въвежда минимални акцизни ставки за страните членки, като също така стимулира използването на дизелово гориво в определени сектори.

Характеристика 
Горивото за отопление се маркира в червен цвят от Агенция Митници, за да се предотврати евентуални злоупотреби от частни и физически лица.

Разлики между дизелово гориво и газьол за отопление 
Няма. Дизеловото гориво е газьол, според законодателната и счетоводна номенклатурата на Република България.

Използване 
Основните потребители са фирми отопляващи ведомствени сгради, промишлени обекти, собственици на хотели и почивни домове, както и общински учреждения като болници, детски градини, училища, социални домове и други.

Транспортиране 
Маркирани енергийни продукти се превозват на територията на страната само със:
 транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS),
 съдове за транспортиране, снабдени със средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

Източници 

Дизелово гориво